Ла-Риба () — муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Камп.

Фотографии

Население

Примечания 

Муниципалитеты Таррагоны